Blancs-Manteaux je toponymum v Paříži ve čtvrti Marais. Jeho význam („bílé pláště“) odkazuje na oděv mnichů bývalého kláštera a rozšířil se i na další objekty:

 Klášter Notre-Dame-des-Blancs-Manteaux – původní  klášter
 Kostel Notre-Dame-des-Blancs-Manteaux – jeho klášterní kostel
 Rue des Blancs-Manteaux – ulice, ve které se nacházel klášter
 Rue des Blancs-Manteaux – píseň z roku 1950 (text: Jean-Paul Sartre, hudba: Joseph Kosma)
 Marché des Blancs-Manteaux – tržnice
 Théâtre des Blancs-Manteaux – divadlo

Externí odkazy 
 

Le Marais